Лепик — фамилия.
 Лепик, Ало (род. 1971) — директор Охранной полиции Эстонии.
 Лепик, Иван Фомич (1859—?) — генерал-майор Российской империи и РККА.
 Лепик, Калью (1920—1999) — эстонский поэт в изгнании.
 Лепик, Криста (род. 1964) — эстонская биатлонистка.
 Лепик, Луи (1765—1827) — французский генерал.
 Лепик, Людовик Наполеон (1839—1889) — французский художник, друг Эдгара Дега, внук Луи Лепика.
 Лепик, Марк Андерс (род. 2000) — эстонский футболист.
 Лепик, Марко (род. 1977) — эстонский футболист.
 Лепик, Олег Геннадьевич (род. 1973) — российский футболист.
 Лепик, Тыну Рихардович (род. 1946) — советский эстонский легкоатлет, прыгун в длину.
 Лепик, Элизабет (более известна как Бетти Альвер; 1906—1989) — эстонская поэтесса.
 Лепик, Юло Рудольфович (1921—2022) — советский и эстонский математик.

См. также 
 Ле Пик, Шарль (1744—1806) — французский хореограф.